Toc toc hace referencia a varios artículos:

 Toc toc, obra de teatro francesa de 2005.
 Toc toc, adaptación cinematográfica realizada en España de la obra anterior (2017).
 «Toc toc», el cuarto episodio de la décima temporada de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.